Алекса́ндр Селезнёв: 
 Селезнёв, Александр Владимирович (1906—1961) — артист балета и педагог, народный артист Казахской ССР.
 Селезнёв, Александр Гаврилович (1922—2012) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Селезнёв, Александр Леонидович (род. 1952) — волейболист, мастер спорта СССР по волейболу, тренер.